Конак може да се отнася за някое от следните понятия.

Общи 
 конак – временно поселение (бивак) за почивка и нощуване
 конак – вид сграда в Турция и Османската империя
 „Конака“ – музей, бивш конак във Видин
 „Конак“ – югославски филм (1991)
 „Конакът с асмата“ – турски сериал (2002)
 Волкан Конак (1967) – турски певец

Топоними 
 Конак – село в България, област Търговище, община Попово
 Конак – предишно име на с. Бяла вода, област Бургас, община Малко Търново
 Конак/Канак – село в Сърбия, Войводина, Среднобанатски окръг
 Конак – села в Турция (2), Франция (2), Хърватия
 Конак – градски район в Турция, вилает Измир, Измир
 „Конак“ – метростанция в Измир, Турция

Корез (департамент)